Lee Fogolin ist der Name folgender Personen:

* Lee Fogolin senior (Lidio John Fogolin; 1926–2000), kanadischer Eishockeyspieler 
 Lee Fogolin junior (Lee Joseph Fogolin; * 1955), US-amerikanischer Eishockeyspieler